Калвин има више значења:
 Калвин
 Калвин (Луизијана)
 Калвин (Оклахома)
 Калвин (Северна Дакота)